

Sigle 
 Middle European Time o Central European Time – fuso orario dell'Europa centrale

Chimica 
 Met – Abbreviazione dell'α-amminoacido metionina

Codici 
 MET – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Moreton (Australia)
 met – codice ISO 639-3 della lingua mato

Economia 
 MET – simbolo NYSE di MetLife

Mitologia 

 Met – Met (bevanda sacra)

Altro 
 Met – abbreviazione di Metropolitan Opera, teatro di New York
 The Met – nomignolo di Metropolitan Museum of Art di New York
 MET – Unità di misura dello sforzo fisico (capacità lavorativa) – 1 MET equivale al consumo di 3,2ml di O2/Kg/min, che è approssimativamente il consumo di O2 in condizioni di riposo.
Metropolitan Police Service – forza di polizia di Londra
Met – condominio di lusso in Sathon, Bangkok, Thailandia